Tongomayel, département du Burkina Faso
 Tongomayel, chef lieu de ce département
 Tongomayel-Sirgné, commune du Burkina Faso